Die Saison 2016/17 der Erste Bank Young Stars League (kurz: EBYSL) ist die fünfte Austragung der höchsten Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey, die außerdem – als Juniorenliga der supranationalen Erste Bank Eishockey Liga – Mannschaften aus Slowenien, Kroatien, Ungarn und Tschechien umfasst. Die Saison startet am 4. September.

Teilnehmende Mannschaften 
Die Liga wurde in dieser Saison auf 18 Mannschaften aus 5 Nationen aufgestockt. Ihre Teams aus der EBJL hochgezogen haben das LLZ Steiermark Süd/Graz 99ers (AUT), HD mladi Jesenice (SLO) und HK Slavija Ljubljana (SLO). Wieder mit dabei ist HK Triglav Kranj (SLO), die zuletzt 2014/15 in EBJL aktiv waren. Konsequent den Nachwuchsbereich baut KMH Budapest (HUN) aus. Die nun nicht nur in der EBJL, sondern auch in der EBYSL eine Mannschaft stellen.

Als Abgang ist die Mannschaft des KAC zu vermelden, welche in die neugegründete Alps Hockey League wechseln.

Modus 
Jede Gruppe spielt 2,5 Hin- und Rückrunden. Zusätzlich spielt jede Mannschaft einmal gegen jede Mannschaft aus den anderen beiden Gruppen. Gesamt 37 Spiele im Grunddurchgang.
Für das Viertelfinale sind die 3 Gruppenersten qualifiziert inklusive Pickrecht. Die restlichen Viertelfinalisten ergeben sich aus der Gesamttabelle aller 18 Teams (analog zur Regelung der Saison 2015/16).
Die Viertel- und Halbfinale werden im best-of-three, das Finale im best-of-five Modus entschieden.

Ergebnisse

Grunddurchgang 

(Stand 23 von 37 Runden)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Weitere Playoff-Qualifikanten

Playoff-Baum

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2016/17
2016